Zuma může být:

 Zuma – skála u hlavního města Nigérie Abuji

 Zuma (videohra) – videohra
 Zuma (album) – album Neila Younga a skupiny Crazy Horse
 Jacob Zuma (* 1942) – jihoafrický politik
 Zuma (satelit) – tajný americký satelit vynesený raketou Falcon 9